Bothel – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Kumbria
 Bothel – miejscowość w Niemczech
 Gmina zbiorowa Bothel – gmina zbiorowa położona w niemieckim
 Bothell – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Waszyngton